Il y a eu plusieurs comtes de Provence prénommés Bertrand :
 Foulques Bertrand dit également Bertrand Ier († 1051), comte de 1018 à 1051
 Bertrand II († 1093), comte de 1061 à 1093.

Certains incluent également le comte suivant malgré les doutes sur la réalité de ses titres :
 Bertrand , de la maison de Toulouse, peut-être comte à partir de 1063.

À cette liste s'ajoutent deux comtes de Forcalquier, ce comté étant issu d'un partage de la Provence :
 Bertrand  († avant 1151).
 Bertrand II († 1207).